Synkope oder Syncope steht für:

 Synkope (Medizin), kurze Bewusstlosigkeit
 Synkope (Musik), Kompositionselement
 Synkope (Sprachwissenschaft), Auslassung eines Vokals im Wort
 Metrische Synkope, Auslassung einer Silbe im Vers
 eine Froschgattung, siehe Chiasmocleis

Siehe auch: